В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін і Енн Кійомура-Хаясі виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 3-6, 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)

 Трейсі Остін /  Енн Кійомура-Хаясі (чемпіонки)
 Даян Десфор /  Барбара Геллквіст (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open